Niemcy:
 Kreis Prenzlau – dawna nazwa byłego powiatu Prenzlau
 Kreis Prenzlau – nazwa byłego powiatu Prenzlau

Zobacz też:
 Prenzlau